Мелисса де Соуса (; род. 25 сентября 1967, Нью-Йорк) — американская актриса.

Биография 
Мелисса де Соуса родилась в Нью-Йорке 25 сентября 1967 года. Её родители были выходцами из Панамы. С детства она занималась балетом у Джоан Миллин. Мелисса окончила школу исполнительского искусства ().

Мелисса снималась во многих фильмах («Шафер», «Мисс Конгениальность», «Тридцатилетние», «Взаперти») и телесериалах («Скорая помощь», «Женаты… с детьми», «Один на один»).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактрисы США